Бельканто:
 Бельканто — техника виртуозного пения.
 «Бельканто» — благотворительный фонд.
 «Заложники» («Бельканто») — роман Энн Пэтчетт 2001 года.
 «Бельканто» — фильм 2018 года по роману Энн Пэтчетт.